Сардарский дворец (, ) — бывшая резиденция сердара — правителя Эриванского ханства. Была расположена в Эривани, в северо-восточной части Эриванской крепости, на левом берегу реки Раздан. 

Во время русско-персидской войны 1827 года крепость подверглась разрушению, а сам дворец пребывал в руинах за исключением личного павильона сардара. В 1914 году дворец был полностью разрушен. Позднее на месте дворца по проекту Р. Исраеляна было воздвигнуто здание винного завода «Арарат».

Легенды 
Согласно народной легенде, записанной в начале XX века, Сардарский дворец был построен около 1600 года персидским богатырем Арусом, его сыновьями Зорабом и Фарамосом и дочерью, злой волшебницей, Лютерой.

Интерьер дворца 
Фасад Зеркального зала дворца был обращён к реке Занге (ныне — Раздан). Стены залы приходились вровень с высокой обрывистой стеной над берегом реки. Слева и справа высились насыпи, образовавшиеся от осыпавшихся глиняных стен Эриванской крепости.

Все стены дворца были покрыты изразцами с узорами и цветами. Простенки между изразцами занимала грубоватая малярная живопись. Помимо цветов здесь были изображены павлины, львы и солнце. Пол был из глазированного кирпича. Потолок был покрыт зеркалами. Зеркала также имелись в углублениях по стенами и между портретами.

По литературным данным известно, что стены зеркального зала дворца сардара были богато украшены орнаментальными и сюжетно-тематическими композициями. Между карнизом и потолком дворца были помещены сюжетные росписи, показывающие легендарные подвиги Рустама. На одной Рустам кинжалом поражает молодого воина, на другой — рвет свою одежду, узнав, что убил своего сына Зохраба; на третьей — стаскивает с лошади противника; на четвёртой — побеждает дива и ломает ему рога. По описанию очевидцев во дворце была изображена также «шуточная картина, представляющая старика, любезничающего с молодой девушкой, которая подает ему бокал вина».

В 1850-х гг. для реставрировавшегося дворца азербайджанский художник Мирза Кадым Эривани написал 4 больших (1 м × 2 м) портрета маслом. По существу, эти портреты, выполненные на холсте масляными красками, являлись первыми станковыми произведениями в азербайджанской живописи. Портреты были размещены во втором ярусе ниш большого зала дворца. При полном разрушении дворца в 1914 году эти портреты были сняты со стен и в настоящее время находятся в Государственном музее Грузии. Из воспоминаний родственников известно, что в комнате Мирза Кадыма имелись ещё четыре подобных портрета с изображением вооруженных воинов (предполагается, что это были оставшиеся у художника варианты портретов сардаров).

Портреты занимали доминирующее место в архитектурном убранстве интерьера дворца. Здесь были изображены портреты Фатали-шаха, его наследника Аббас Мирзы, сардара Гусейн-Кули и его брата. Судя по натурным зарисовкам русских художников В. Мошкова и Г. Гагарина, посетивших этот дворец в первой половине XIX века, и по описаниям других путешественников, указанные портреты отличались живостью и большим сходством, хотя в целом и они носили, как отмечают, декоративный, несколько условный характер. Всего больших портретов в Зеркальном зале дворца было восемь. Над некоторыми из них имелись надписи на азербайджанском языке.

Продолжением залы служила мраморная площадка. Пол был вымощен мрамором. Посередине был расположен мраморный фонтан. Во всю вышину площадки со стороны реки было расположено огромное деревянное окно, в которое была вставлена рама ажурной работы с разноцветными стёклами.

По бокам мраморной площадки имелись две небольшие комнаты, двери которых выходили в Зеркальный зал. Потолки и стены этих комнат были пёстро украшены простой живописью. Задняя сторона Зеркального зала, выходившая во двор, была вся в мелких рамах и застеклена. До ремонта 1850-х вся эта сторона была в таких же рамах с прихотливыми узорами и разноцветными стёклами, как и на мраморной площадке. Но во время ремонта остатки этих рам были уничтожены, и вместо них были вставлены обыкновенные рамы, окрашенные красной краской. Во время ремонта зал был покрыт железной крышей, окрашенной также красной краской, а также был уничтожен мраморный бассейн, располагавшийся во дворе перед залой.

Во времена Сардаров вся задняя сторона Зеркального зала была завешана большой «золотой занавесью», которую отдёргивали восемь человек. К началу XX века были сохранены карниз с железными блоками этой занавеси.

Архитектура дворца была стилистически связана с архитектурой дворца шекинских ханов и позднесефевидскими садовопарковыми павильонами.

В 1827 году в одной из комнат дворца, Александр Грибоедов принял участие в постановке своей комедии «Горе от ума» в исполнении офицеров русской армии. В 1864 году, после перенесения резиденции губернатора из дворца Сардаров в центр Эривани, крепость была упразднена, её стены и здания, в т.ч. и дворец, постепенно разрушались. Старое сооружение оказывалось без присмотра и местное население растаскивало его по кусочкам . В начале XX века дворец находился в ведении военного инженера Александропольской дистанции, однако это не привело к сохранности дворца. На территории дворца жил сторож, смотревший за Зеркальным залом и раз в год протиравший портреты керосином во избежание порчи. Согласно опубликованным запискам путешествующего в 1902 году по Кавказу Александра Кольчинского, во время ремонта Зеркальной залы оригинальные элементы интерьера были заменены на современные, зала была покрыта железной крышей и покрашена красной краской, уничтожен бассейн. Стены дворца "пестрели всевозможными именами, фамилиями и непристойными надписями". В 1914 году дворец был полностью разрушен.

В Национальной галерее Грузии хранятся предметы каджарского периода из Дворца сардаров, относящиеся к Эриванскому ханству. Среди них имеются предметы быта, картины, а также мраморные плиты, являвшиеся частью декора дворцового комплекса. В 2019 году эти предметы были отреставрированы и впервые выставлены в Баку, в Культурном центре Гейдара Алиева.

Во время опустения дворец был покрыт надписями, которые оставляли путешественники и туристы. Одна из надписей представляла собой некое стихотворение, оставленное 20 марта 1895 года, по словам сторожа, некой барыней, которая ехала из Персии:

Примечание 

Здания и сооружения Еревана
Дворцы
Снесённые сооружения